As palavras Politzer, Pollitzer, Policzer podem referir-se a:
 Georges Politzer (1903 - 1942), filósofo e teórico marxista francês de origem húngara
 Hugh David Politzer (* 1949), um físico estadunidense

Pollitzer 
 Adolf Pollitzer

Ver também 
 Pulitzer, Pullitzer

Desambiguação